Yagen Cuo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yaggai Co, sjö, Tibet, 
 Yaggain Co, sjö, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar